Josip Bašić – calciatore croato
 Lovre Bašić – cestista croato
 Mirko Bašić – ex pallamanista croato
 Mirza Bašić – tennista bosniaco
 Senad Bašić – attore bosniaco
 Toma Bašić – calciatore croato

Pagine correlate
 Basic